Fotboll vid Södra Stillahavsspelen 1969 avgjordes den 14–22 augusti på Papua Nya Guinea. Turneringen vanns av  före , värdnationen  tog brons då man vann över

Grundserie

Tabell

Matcher

Slutspel

Bronsmatch

Final

Anmärkningslista

Källor
 Rsssf.com

Södra Stillahavsspelen
1969
Södra Stillahavsspelen 1969